Puškino è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Puškino, una città dell'Oblast' di Mosca;
 Puškino, un insediamento di tipo urbano dell'Oblast' di Saratov;
 Puškino, un villaggio dell'Oblast' di Kaliningrad.

Pagine correlate 
 Puškin
 Puškinskij